

Plaatsen
Abercorn (Quebec), plaats in Canada
Abercorn (West Lothian), plaats in Schotland

Titels
Graaf van Abercorn
Hertog van Abercorn
Markies van Abercorn

Sport
Abercorn FC